

Films 
 Back to Back (1963), een Amerikaanse televisiefilm uit 1963, geregisseerd door Stuart Burge
 Back to Back (1989), een Amerikaanse film uit 1989, geregisseerd door John Kincade
 Back to Back (1996), een Amerikaanse televisiefilm uit 1996, geregisseerd door Roger Nygard

Muziek 
 Back to Back (band), een Deense popband

Albums 
 Back to Back: Duke Ellington and Johnny Hodges Play the Blues, een album uit 1959 van de Amerikaanse muzikanten Duke Ellington en Johnny Hodges
 Back to Back (The Mar-Keys en Booker T. & the M.G.'s), een album uit 1967 van de Amerikaanse soulbands The Mar-Keys en Booker T. & the M.G.'s
 Back to Back (The Brecker Brothers), een album uit 1976 van de Amerikaanse fusionband The Brecker Brothers
 Back to Back (Status Quo), een album uit 1983 van de Britse rockband Status Quo
 Back to Back (Glass Tiger), een album uit 1999 van de Canadese rockband Glass Tiger
 Back to Back: Raw & Uncut, een album uit 2008 van de Amerikaans rappers Method Man en Streetlife
 Back to Back (Belle Perez & Gipsy Kings), een album uit 2011 van de Spaans-Belgische zangeres Belle Pérez en de Franse muziekgroep Gipsy Kings
 Back to Back (De Strangers & Katastroof), een album uit 2012 van de Vlaamse muziekgroepen De Strangers en Katastroof
 Back to Back (Will Tura & Christoff), een album uit 2015 van de Vlaamse zangers Will Tura en Christoff

Nummers 
 Back to Back (Jeanne Pruett), een nummer uit 1979 van de Amerikaanse countryzangeres Jeanne Pruett
 Back to Back (Bomfunk MC's), een nummer uit 2002 van de Finse breakbeatgroep Bomfunk MC's
 Back to Back (Drake), een nummer uit 2015 van de Canadese rapper Drake